Коукалова () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коукалова, Габриэла (род. 1989) — чешская биатлонистка.
 Коукалова, Клара (род. 1982) — чешская теннисистка.